Stig Larsson och liknande namn kan avse:

 Stieg Larsson (1954–2004), journalist och författare av Millennium-serien
 Stig Larsson (författare) (född 1955), svensk poet, dramatiker, romanförfattare, filmregissör och kritiker
 Stig Larsson (generaldirektör) (1931–2020), svensk generaldirektör och koncernchef
 Stig Larsson (matematiker) (född 1952), svensk professor i tillämpad matematik
 Stig Larsson (sociolog) (född 1943),  svensk sociolog och professor